Notopygos är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Grube 1855. Notopygos ingår i familjen Amphinomidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Notopygos